Широконосі, або мавпи Нового світу () — парворяд приматів з інфраряду "вищі примати" ().

Таксономія 
Широконосі () — сестринська група вузьконосих (). 

Разом з вузьконосими (мавпами Старого світу) утворюють інфраряд мавповидих (Simiiformes), а з довгоп'ятами утворюють підряд сухоносих мавп.

Широконосі — примати Нового світу 
Широконосі мавпи, за винятком людини, — єдині примати, що живуть на американському континенті. Їхній ареал простягається від південної Мексики до північної Аргентини. На островах Карибського моря раніше існували декілька, нині вимерлих, видів, які належали до групи антильських мавп (Xenotrochini).

Морфологія 
На відміну від мавп Старого Світу у широконосих мавп ніздрі спрямовані вперед, а носи в цілому більші і ширші. Розміри і маса широконосих мавп коливаються в широких межах. Найменшим представником є карликова ігрунка, що важить всього 100 г, а найбільшими є ревуни і деякі інші види павукоподібних мавп, чия маса перевищує 10 кг. Всі мавпи Нового Світу живуть на деревах і за винятком нічних мавп активні вдень.

Історія 
Найдавніші викопні знахідки широконосих мавп відносяться до епохи олігоцену. По відношенню до двох інших інфрарядів сухоносих мавп, широконосі мавпи тіснішу спорідненість мають з мавпами Старого Світу, ніж з довгоп'ятами. Ймовірно, що предки цього таксона перебралися через Атлантичний океан на плавучих колодах в епоху, коли відстань між континентами була ще не настільки велика.

Див. також 
 вузьконосі

Посилання 
 НОВИЙ ВИД МАВП ЗНАЙДЕНО В АМАЗОНІЇ 

Примати